

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowy
 Wilczków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce 
 Wilczków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Wilczków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Wilczków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Wilczków – część wsi Strawczyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn

Zobacz też 
 Wilczki, Wilczkowo